Indra bezeichnet:

 Indra, eine hinduistische Gottheit
 Indra (Vorname), einen weiblichen oder männlichen Vornamen, Namensträger siehe dort
 ein armenisch-osmanischer Dichter, Maler und Lehrer, siehe Indra (Dichter)
 eine schwedische Sängerin, siehe Indra (Sängerin)
 ein Dorf der Landgemeinde Vastseliina im Kreis Võru in Estland
 eine Ortschaft im Bezirk Krāslava in Lettland
 eine Stripteasebar auf St. Pauli, in dem die britische Rockband The Quarrymen erstmals unter dem Namen The Beatles auftrat
 Indra Sistemas, ein spanisches Unternehmen
 einen Sportwagen des italienischen Autoherstellers Intermeccanica, den Intermeccanica Indra
 ein musikalisches Projekt des israelischen Psytrance-Produzenten Oshri Krispin 

Indra ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Indra (1921–1990), tschechoslowakischer kommunistischer Politiker
 Fritz Indra (* 1940), Diplom-Ingenieur, Motoren- und Fahrzeugentwickler

Siehe auch:
 Intra